Керкленд () — название ряда географических объектов:

 Керкленд — город в округе Кинг, штат Вашингтон, США
 Керкленд — невключённая территория в округе Явапаи, штат Аризона, США
 Керкленд — деревня в округе Де-Калб, штат Иллинойс, США
 Керкленд — город в округе Онайда, штат Нью-Йорк, США

Фамилию Керкленд или Кёркленд носят:
 Кёркленд, Кенни (1955—1998) — джазовый пианист и клавишник.
 Кёркленд, Салли (род. 1941) — американская актриса.

См. также 
 Киркленд
 Киркланд